Valorant Champions 2022 – druga edycja Mistrzostw Świata w grze komputerowej Valorant organizowanych przez Riot Games. Turniej rozegrano w Stambule w dniach od 31 sierpnia do 18 września. W tej edycji zmienił się nieco format rozgrywek w związku z czym w turnieju brało udział szesnaście drużyn, przy czym dziesięć z nich zakwalifikowało się dzięki wynikom osiągniętym na turniejach rozgrywanych w trakcie całego sezonu, a pozostałe sześć awansowało poprzez kwalifikacje ostatniej szansy. Zmieniony został również format rozgrywek fazy pucharowej, gdzie używano systemu podwójnej eliminacji. Mecze rozgrywane były w hali Volkswagen Arena mogącej pomieścić 5000 widzów. Obrońca trofeum 
Acend został wyeliminowany w kwalifikacjach przez drużynę G2 Esports w związku z czym już przed rozpoczęciem rozgrywek było wiadomo, że wyłoniony zostanie nowy mistrz. Zwycięzcą turnieju została brazylijska drużyna LOUD, która pokonała w finale amerykańsko-kanadyjski zespół OpTic Gaming, a tytuł MVP turnieju zdobył brazylijczyk Bryan "pANcada" Luna.

W puli map turniejowych znajdowały się: Ascent, Bind, Breeze, Fracture, Haven, Icebox oraz Pearl. Riot zaprezentował też oficjalny hymn mistrzostw "Fire Again", który został skomponowany z pomocą Ashnikko.

Zakwalifikowane drużyny 

Podział zespołów na koszyki został oparty na podstawie osiągnięć drużyn w turniejach VALORANT Challengers, VALORANT Masters oraz klasyfikacji punktowej Circuit Point standings, a także według siły każdego regionu, z których pochodzą drużyny.

Faza grupowa 
 Mecze fazy grupowej rozgrywane były od 31 sierpnia do 8 września.
 Szesnaście drużyn zostało podzielonych na cztery grupy po cztery zespoły w każdej. Drużyny z tego samego regionu nie mogły znajdować się w tej samej grupie.
 Mecze fazy grupowej rozgrywane były według systemu podwójnej eliminacji w formacie BO3.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Drabinka wygranych 

 Mecze fazy pucharowej rozgrywano od 9 września do 18 września.
 Zwycięzcy poszczególnych grup zostali rozlosowani przeciwko zespołom z drugich miejsc. Drużyny z tych samych grup zostały rozlokowane po przeciwnych stronach drabinki, tak aby mogły spotkać się ze sobą ponownie dopiero w finale drabinki wygranych.
 Wszystkie mecze rozgrywane były w systemie BO3.
 Zwycięzca finału drabinki wygranych awansował do Wielkiego Finału.

Źródło: www.vlr.gg

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał drabinki wygranych

Drabinka przegranych 

 Wszystkie mecze w drabince przegranych za wyjątkiem finału były rozgrywane w systemie BO3.
 Finał drabinki przegranych rozgrywany był w formacie BO5.
 Zwycięzca finału drabinki przegranych awansował do Wielkiego Finału.

Źródło: www.vlr.gg

Runda 1

Ćwierćfinały

Półfinał

Finał drabinki przegranych

Wielki Finał 
W Wielkim Finale zmierzyły się zwycięskie drużyny z obu drabinek. Z drabinki wygranych była to brazylijska drużyna LOUD, natomiast z drabinki przegranych amerykańsko-kanadyjski zespół OpTic Gaming.

Ranking końcowy 

Źródło: www.dexerto.com

Przypisy 

2022 w sportach elektronicznych
Turnieje e-sportowe